Velika nagrada Nizozemske 1960 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 6. junija 1960.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 75
| 2:01:47,2
| 2
| 8
|-
! 2
| 4
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 75
| + 24,0 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 16
|  Graham Hill
| BRM
| 75
| + 56,6 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 7
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 75
| + 57,7 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 2
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 3
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 10
|  Henry Taylor
| Cooper-Climax
| 78
| +5 krogov
| 14
|  
|-
! 8
| 20
|  Carel Godin de Beaufort
| Cooper-Climax
| 69
| +6 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 57
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jo Bonnier
| BRM
| 54
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 1
|  Phil Hill
| Ferrari
| 54
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 42
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 39
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Dan Gurney
| BRM
| 11
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Chris Bristow
| Cooper-Climax
| 9
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 12
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 8
| Prenos
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Tony Brooks
| Cooper-Climax
| 4
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! DNS
| 17
|  Roy Salvadori
| Aston Martin
|  
| 
| 
|  
|-
! DNS
| 19
|  Masten Gregory
| Cooper-Maserati
|  
| 
| 
|  
|-
! DNS
| 21
|  Lance Reventlow
| Scarab
|  
| 
| 
|  
|-
! DNS
| 22
|  Chuck Daigh
| Scarab
|  
| 
|  
|  
|}

Viri 

 

Formula 1 sezona 1960
1960